

Известные носители 
 Оспельт, Джастин (род. 1999) — лихтенштейнский футболист.
 Оспельт, Йозеф (1881—1962) — лихтенштейнский государственный деятель, 1-й премьер-министр Лихтенштейна и 1-й министр иностранных дел.
 Оспельт, Оскар (1908—1988) — лихтенштейнский легкоатлет, участник летних Олимпийских игр 1936 года.